Zoran Kostić ist der Name folgender Personen:

* Zoran Kostić (Basketballtrainer) (* 1962), österreichischer Basketballtrainer
 Zoran Kostić (Fußballspieler) (* 1982), serbischer Fußballspieler